Абадзехское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Майкопском районе Адыгеи Российской Федерации.

Административный центр — станица Абадзехская.

Население

Состав сельского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 6 489 проживающих в сельском поселении, 6 451 человек указали свою национальность

Примечания 

Муниципальные образования Майкопского района
Сельские поселения Адыгеи